Peter Schaap (zanger en schrijver) (1946), een Nederlands zanger en schrijver
 Peter Schaap (SD'er) (gefusilleerd in 1949), een Nederlander die in dienst was van de Duitse Sicherheitsdienst